Mezzé, un ensemble de plats, une tradition de la gastronomie levantine. 
 Mezzé (Mazzeh, al-Mazzah), une ville en Syrie (environ 4 km a l'ouest de Damas). Aéroport militaire.